Le  championnat d'Europe de volley-ball masculin des moins de 21 ans (Juniors) s'est déroulé du 6 août au   à Viana do Castelo, Barreiro et Porto (Portugal).

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B 

|valign="top" |

|}
|}

Poule C 

|valign="top" |

|}
|}

Tour final

Poule de Classement 7 à 12 

|valign="top" |

|}
|}

Poule Finale (Porto) 

|valign="top" |

|}
|}

Classement final 

1979
Volley-ball Europe masculin moins 21 1979
Europe masculin moins 21